Tonalá – città dello stato messicano di Chiapas
 Tonalá – città dello stato messicano di Jalisco